Арпад Деген (; 31 березня 1866 — 30 березня 1934) — угорський ботанік, лікар, педагог.

Наукова діяльність 
Учений спеціалізувався на вивченні папоротеподібних та насіннєвих рослин.

Вибрані публікації 
 Egy új Ajuga fajról: (Ajugæ species nova [A. piskoi].) 1896.
 Wulfenia Baldaccii: Egy új Wulfenia faj a Balcan-félszigetről (Wulfenia baldaccii: una nueva especie de Wulfenia de la Península.) 1897.
 Nevezetesebb botanikai felfedezések a Balkán félsziget területéről (Notables descubrimientos botánicos en el territorio de la península de los Balcanes.) 1901.
 ‎Magyar botanikai lapok (Placas de botánicos húngaros.) 1902.
 Studien über Cuscuta-Arten (Estudios sobre Cuscuta spp.)‎ 1912.
 A heréseinket károsító arankákról‎. 1921.
 A Magyar Tudományos Akadémia szerepe a növénytani tudományok fejlődésében (El papel de la Academia Húngara de Ciencias en el desarrollo de la botánica.)‎ 1933.
 Flora velebitica — 4 vols. Prensa Académica, Academia de Ciencias de Hungría. 1936–1938.

Визнання 
Ім'я вченого увіковічнене у назві роду Degenia.

Примітки

Джерела 
 Gyenczer B.: Dr. Felsőhegyi Degen Árpád emlékezete.- Kísérletügyi Közlemények, 1934.
 Kárpáti Z.: Degen Árpád mint flórakutató és szisztematikus.- Országos Vetőmagfelügyelőség Évkönyve, 1966.
 Neszmélyi Károly: Ünnepi megemlékezés Degen Árpád munkásságáról.- Botanikai Közlemények. 81. 1994. 92-94 oldal, angolul Uo. 94-95. oldal

Угорські ботаніки